Loisy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Loisy (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia